Floriano kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Messias (ort), Alagoas, 
 Floriano (ort), Piauí, 
 Floriano (kommun), Piauí, 

Robotskapade Brasilienförgreningar